Collison House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Collison House (Arkansas), NRHP-Nr. 08000489
 Collison House (Delaware), NRHP-Nr. 93000635